Рэм Фёдорович Лебедев (30 ноября 1928 — 12 апреля 1988) — советский  актёр театра и кино. Народный артист СССР (1982).

Биография 
Рэм Лебедев родился 30 ноября 1928 года в Ленинграде, ныне — Санкт-Петербург.

Во время войны, 1944—1945 годах учился в театральной студии Омского драматического театра.

В 1948 году окончил театральную студию при Ленинградском театре юных зрителей (ныне Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева).

В 1948—1974 годах — актёр Ленинградского театра юных зрителей, в 1974—1988 — Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (ныне Александринский театр). Вёл передачу «Солнцеворот».

В кино снимался редко, одним из первых фильмов стала музыкальная комедия режиссёров С. И. Деревянского и Р. Р. Сусловича «Она вас любит!», где им была сыграна небольшая роль фотографа Павла.

Скончался 12 апреля 1988 года (по другим источникам — 15 апреля) на 60-м году жизни в Ленинграде. Похоронен на Шуваловском кладбище.

Семья 
 Жена — Людмила Ивановна Красикова (1923—2003), актриса Ленинградского ТЮЗа, заслуженная артистка РСФСР.
 Приёмный сын — Александр Юрьевич Хочинский (1944—1998), актёр театра и кино, бард, народный артист РФ (1996).
 Дочь — Елена Рэмовна Лебедева, актриса, была первой женой Николая Владимировича Фоменко.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1963)
 Народный артист РСФСР (1970)
 Народный артист СССР (1982)
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957).

Роли в театре

Ленинградский театр юных зрителей 
 Фамусов («Горе от ума» А. С. Грибоедова)
 Тихон («Гроза» А. Н. Островского)
 Жухрай («Как закалялась сталь» по Н. А. Островскому)
 Жуковский («В садах лицея» Д. Дэля)
 Полоний («Гамлет» У. Шекспира) 
 «Накануне» по повести И. С. Тургенева (инсценировка А. Н. Арбузова); режиссер С. Е. Димант

Ленинградский театр драмы им. А. С. Пушкина 
 Лебедев («Иванов» А. П. Чехова)
 Иона («Унтиловск» Л. М. Леонова)
 Нароков («Таланты и поклонники» А. Н. Островского)
 Элфред («Маленький вокзальчик, весь в цветах» Б. Фелана)
 Кутузов («Фельдмаршал Кутузов» В. А. Соловьёва)
 Коровин («Веранда в лесу» И. М. Дворецкого)
 Миронов («Капитанская дочка» А. С. Пушкина) 
 Грознов («Правда хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского).

Фильмография 

  — Мусоргский— Илья Репин
  — Пять дней
  — Она вас любит! — Павел
  — Пять дней (короткометражный) — Алексей
  — Улица полна неожиданностей — свидетель происшествий
  — Шинель — помощник столоначальника
  — 713-й просит посадку — сомневающийся пассажир
  — Зайчик — заснувший зритель
  — Верный робот (фильм-спектакль) — господин Доннель
  — Корабли в Лиссе (фильм-спектакль)
  — 12 стульев (телеспектакль) — отец Фёдор
  — Доктор Солт уезжает (фильм-спектакль) — Баззи
  — Домик (фильм-спектакль) — Ваткин
  — Первый президент (фильм-спектакль) — эпизод
  — Последние дни (фильм-спектакль) — Василий Андреевич Жуковский
  — Принц Наполеон (фильм-спектакль) — господин Лион
  — Мальчик из спичечной коробки (фильм-спектакль) — директор цирка
  — Смерть Вазир-Мухтара (фильм-спектакль) — господин
  — Прощай, оружие! (фильм-спектакль)
  — Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (фильм-спектакль)
  — Юбилей (фильм-спектакль) — эпизод
  — 12 писем из Дальногорска (фильм-спектакль) — Барский
  — Умные вещи — министр
  — Бурный поток (короткометражный) — посетитель ресторана
  — Гигиена питания (документальный) — посетитель столовой
  — Лишний день в июне (фильм-спектакль) — Дэн Диммок (Дракон)
  — Пока бьётся сердце (фильм-спектакль) — Николай Николаевич Бурцев
  — Ипподром — Зайцев
  — Приглашение к жизни (фильм-спектакль) — Чандвецкий
  — Сильва — Микса
  — Два гусара (фильм-спектакль)
  — Иван Павлов. Поиски истины — эпизод
  — Последняя дорога — Арендт

Участие в фильмах 
  — Юрий Толубеев (документальный)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Похороненные на Шуваловском кладбище